Гарбузовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Гарбузовка — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Украина 
 Гарбузовка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Гарбузовка — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Гарбузовка — село в Лебединском районе Сумской области.
 Гарбузовка — село в Волчанском районе Харьковской области.